Татьяна Петровна Василевич () — российская, ранее украинская шахматистка, международный мастер (2002), общественный деятель. В 2014 приняла гражданство России.

Биография 
Родилась в г. Евпатория, в семье профессиональных спортсменов.

Образование 
2006—2011 г. — Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника, Юридический институт, специальность — правовед, классификация — юрист, магистр, преподаватель права.

1994—2004 г., 2008—2014 г. — Министерство Украины по делам молодёжи и спорта (г. Киев), член штатной Олимпийской сборной команды Украины по шахматам среди женщин. Спортсмен-инструктор.

2008—2014 г. — директор частного предприятия "Физкультурно-оздоровительный клуб «Ярослав».

Статистика выступлений в составе сборной Украины 
Чемпионка Украины (2002, 2007 и 2010). В составе сборной Украины участница 3-х Олимпиад (1998—2002) и командного чемпионата мира (2007).

Личная жизнь 
В 2011 году вышла замуж.

Общественная деятельность 
В 2014 году провела сеанс в Мраморной пещере на глубине 42 метров.

В 2014 году стала депутатом Евпаторийского городского совета от партии «Единая Россия». В этом же году избрана Президентом Евпаторийской шахматно-шашечной федерации.
Вице-президент Федерации шахмат Республики Крым.

Изменение рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты России
Шахматисты Украины
Иммигрировавшие в Россию с Украины
Натурализованные граждане России
Чемпионы Украины по шахматам
Депутаты Евпаторийского городского совета
Гроссмейстеры России по шахматам